Суперкубок Молдови з футболу 2007  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 червня 2007 року між чемпіоном Молдови клубом Шериф та володарем кубка Молдови клубом Зімбру.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Молдови на fmf.md

2007
Молдова